Filifascigera är ett släkte av mossdjur. Filifascigera ingår i familjen Frondiporidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Mossdjur
Filifascigera